Кларинес има више значења:

 Кларинес (Санта Барбара), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кларинес (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику